Polzin ist eine Bezeichnung für

Ortsname
 Groß Polzin, Mecklenburg-Vorpommern
 Bad Polzin, Hinterpommern, deutscher Name von Połczyn-Zdrój 

Familienname 
 Albert Polzin (1870–1954), deutscher Orgelbauer in Posen
 Alexandra Polzin (* 1975), deutsche Fernsehmoderatorin
 Alexander Polzin (* 1973), deutscher Bildhauer, Maler, Graphiker und Bühnenbildner
 Arno Polzin (* 1962), deutscher Historiker
 Claudia Polzin-Haumann (* 1970), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Gerhard Polzin (* 1945), deutscher Präsident des Blinden- und Sehschwachenverband der DDR
 Harald Polzin (* 1963), deutscher Schauspieler
 Hasso von Wedel-Polzin († 1353), Vogt in der Neumark
 Heike Polzin (* 1955), deutsche Politikerin (SPD)
 Jacob Ephraim Polzin (1778–1851), deutscher Architekt
 Jürgen Polzin (* 1949), deutscher Schauspieler
 Ludwig Polzin (1892–1964), deutscher Geistlicher
 Philipp Polzin (* 1985), deutscher Komponist, musikalischer Leiter, Pianist und Produzent
 Rainer Polzin (* 1971), deutscher Schach-Großmeister